Khanaqin District är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Diyala, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Bagdad.

Följande samhällen finns i Khanaqin District:

 Khānaqīn

I övrigt finns följande i Khanaqin District:

 Kullar:
 Aq Bash (en kulle)
 Baxter Hill (en kulle)
 Jabal Ḩalwān (en kulle)
 Jabal Ḩisbah (en kulle)
 Jabal Juwārbakh (en kulle)
 Jabal Mullā Sūr (en kulle)
 Jabal Mustawī (en kulle)
 Tall ‘Alī (en kulle)
 Tall ‘Ubaybī (en kulle)
 Tall Abīyaḑ (en kulle)
 Tall Abū Şakhr (en kulle)
 Tall Abū Tirābah (en kulle)
 Tall Abyaḑ (en kulle)
 Tall Aḩmad al Mughayir (en kulle)
 Tall al Ghazāl (en kulle)
 Tall al Habbara (en kulle)
 Tall al Ḩājj Fawwād (en kulle)
 Tall al Manşūr (en kulle)
 Tall Ālbū ‘Iz̧ām (en kulle)
 Tall ar Ramlah (en kulle)
 Tall aş Şawārīkh (en kulle)
 Tall aş Şāyiḩ (en kulle)
 Tall at Tanyah (en kulle)
 Tall az̧ Z̧āhirīyah (en kulle)
 Tall Ḩaffār (en kulle)
 Tall Ḩalāwah (en kulle)
 Tall Ḩamādī (en kulle)
 Tall Ḩarmal (en kulle)
 Tall Kayrī (en kulle)
 Tall Malak (en kulle)
 Tall Manjal (en kulle)
 Tall Manzil (en kulle)
 Tall Qaryājī (en kulle)
 Tall Ramaḑān (en kulle)
 Tall Saḩar (en kulle)
 Tall Shihāb (en kulle)
 Tall Sī Qūtī (en kulle)
 Tall Tappah Kūrī (en kulle)
 Tall Ubaytī (en kulle)
 Tappah Shāh (en kulle)
 Tepe Khirs (en kulle)

 Berg:
 Baqchah (en bergstopp)
 Jabal Aq Dāgh (ett berg)
 Jabal Bīmū (ett berg)
 Jabal Bīzaniyān (ett berg)
 Jabal Chuwār Bākh (ett berg)
 Jabal Dārī Dīwāyn (ett berg)
 Jabal Jubbah (ett berg)
 Jabal Jubbah Dāgh (ett berg)
 Jabal Khūshik (ett berg)
 Jabal Khūshk (ett berg)
 Jabal Kuwīlah (ett berg)
 Jabal Murawīd (ett berg)
 Jabal Qizil Rabāţ (ett berg)
 Jabal Rūzwār (ett berg)
 Jabal Shirwāl Dirī (ett berg)
 Jabal Zimnākaw (ett berg)
 Tangeh-ye Torshāb (ett berg)

 Bergspass:
 ‘Alī Şakhr (ett bergspass)
 Cayleys Pass (ett bergspass)
 Kardanah Kūrdarūz (ett bergspass)
 Maḑīq Dirbid (ett bergspass)
 Maḑīq Tursāb (ett bergspass)
 Middle Pass (ett bergspass)
 Sakaltutan Pass (ett bergspass)

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Diyala